Мария Фёдоровна Дмитриенко (псевдоним Данка Марьяненко; род. , Таганрог) — советский и украинский специалист в области специальных исторических дисциплин, , , исследователь проблем средневековья и истории этнонациональных сообществ.

Биография 
Окончила историко-философский факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко в 1958 году. 1963—1965 — аспирантка Института истории АН УССР. Защитила кандидатскую диссертацию «Большевистская пресса Украины в 1917—1918 гг. как исторический источник» (1965, научный руководитель — член-корреспондент АН УССР Иван Гуржий). Докторская диссертация «Листовки большевистских организаций Украины как исторический источник. 1917—1920 гг.» (1985).
 1958—1963 год — редактор Держполітвидаву УССР и журнала «Наука и жизнь».
 1965—1972 — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории АН УССР.
 1973—1978 — младший научный сотрудник ЦНБ АН УССР,
 1978—1986 — старший научный сотрудник отдела наук. информации по общественным наукам АН УССР.
 1986—1994 — старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, заведующий сектором исторической географии и картографии.
 1994—2006 — заведующий отделом специальных исторических дисциплин.
 2006 — старший научный сотрудник отдела украинской историографии и специальных исторических дисциплин Института истории Украины НАН Украины.
 1992—1998 — член Главного совета Всеукраинского общества «Просвита»;
 1992— член-основатель, член Главного совета Всеукраинского женского общества имени Елены Телиги;
 1992—1999 — член комиссии Верховной Рады Украины по вопросам учреждений и государственных наград.
Автор более 500 научных статей, рецензий, исследований, из них 30 научных монографий (изданы 9 языках); ответственный редактор основанных ею в отделе специальных дисциплин сборников научных трудов «Специальные исторические дисциплины: вопросы теории и методики», «Историко-географические исследования в Украине» (1994, 1995), член редколлегии «Украинского исторического журнала» и многотомной «Энциклопедии истории Украины», член Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины (1994—2005); член Комиссии НБУ по вопросам дизайна национальной валюты (2004—2005) и комиссии НБУ по вопросам чеканки юбилейных и памятных монет (с 1997).

Награждена орденом княгини Ольги ІІ и ІІІ ст. (1998, 2004). Профессор (2001). Заслуженный деятель науки и техники Украины (1995). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники за цикл трудов «Украинская фалеристика и бонистика» (1999). Академик Международной славянской академии наук (1998), член Национального союза журналистов Украины (1962).

Основные труды 
 Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. — К., 2004 (у співавт.).(укр.)
 Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріал. карти. — К., 2000 (кер. авт. колективу, у співавт.).(укр.)
 Все про Україну: У 2 ч. — К., 1998 (у співавт.).(укр.)
 Гроші в Україні. Факти і документи. — К., 1998 (керівник авт. колективу, у співавт.).(укр.)
 Короткий нарис міської геральдики Поділля. — К., 1996 (у співавт.).(укр.)
 Специальные исторические дисциплины. Учеб. пособие. — К., 1992 (у співавт.). (рос.)
 Свет революционного века: [Юрий Коцюбинский]. — М., 1985. (рос.)
 Листівки більшовицьких організацій України 1917—1920 рр. як історичне джерело. — К., 1983.(укр.)
 Більшовицька преса України як історичне джерело. — К., 1967. 2-е вид. — Л., М., 1979.(укр.)
 Тбілісі, 1973 (груз.)
 Советская Украина. — М., 1972 (англ.) (ісп.) (нім.) (фр.)
 Командарм. — Будапешт, 1972 (угор.)
 Украинцы в семье братских народов. — Тбилиси, 1971 (груз.)
 Васильев О. А., Дмитриенко М. Ф. Лайош Гавро. — М.: Политиздат, 1977. — 127 с., 2 л. ил.
 Веласкес. — М. : Мол. гвардия, 1965. — 253 с., 16 л. ил. — (Жизнь замечательных людей)

Примечания

Литература 
 Кияни: Бібліограф. словник. — К., 2004.(укр.)
 Хто є хто в Україні — К., 2004.(укр.)
 Українські історики ХХ ст.: Бібліограф. довід. / Серія «Українські історики». — Вип. 2: У 2 ч. — Ч 1. — К., Львів, 2003.(укр.)
 Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю). Довідник. — Т. 1. — К., Кам’янець-Подільський, 2003.(укр.)
 Жінки — вчені Києва. — К., 2003.(укр.)
 Жінки України: Бібліограф. енциклопед. словник. — К., 2001.(укр.)
 Джерелознавство історії України. Довідник. — К., 1998.(укр.)
 Вчені Інституту історії України: Бібліограф. довідник / Серія «Українські історики». — Вип. 1. — К., 1998.(укр.)
 Маркітан Л. Жінка. Історик. Журналіст // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць на пошану д. і. н. М. Ф. Дмитрієнко. — К., 1997. — Число 2.(укр.)
 Пінчук Ю. А. Захист докторської дисертації М. Ф. Дмитрієнко // УІЖ. — 1986. — № 3.(укр.)

Источники 
Дмитриенко Мария Федоровна — ст. наук.сотр., д.и.н., проф (укр.)

Женщины-историки